Тур Романдии () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам Романдии — западного франкоговорящего региона Швейцарии.

История 
Первая гонка состоялась в 1947 году в честь пятидесятилетия Союза велосипедистов Швейцарии. Входит в календарь Мирового тура UCI.

Тур традиционно начинается прологом в Женеве. Завершается также индивидуальной гонкой на время по холмистой местности в окрестностях Лозанны: стартует на стадионе на севере Лозанны, спускается к Женевскому озеру, затем возвращается назад к стадиону. Остальные этапы проходят в горах Юра и Альпах на западе Швейцарии.

Благодаря наличию двух индивидуальных этапов в генеральной классификации тура обычно лидируют раздельщики.

Классификации 
  Жёлтая майка — вручается лидеру общего зачёта.
  Майка горного короля — вручается лидеру горной классификации.
  Спринтерская майка — вручается гонщику, набравшему наибольшее количество очков на спринтерских отсечках и финишах.
  Майка лучшего молодого гонщика — вручается лучшему гонщику в общем зачёте, не достигшему возраста 26 лет.
  Жёлтые номера — вручаются команде с наименьшим суммарным временем в общем зачёте.
  Красный номер самого агрессивного гонщика — субъективная номинация, вручается гонщику, совершившему наибольшее количество атак на этапе, участвовавшему в отрывах дольше других и принесшему максимальную пользу команде.

Призёры 

 Первоначальный победитель в 2010 году испанец Алехандро Вальверде был дисквалифицирован за применение допинга согласно решению Спортивного арбитражного суда с 1 января 2010 по 31 декабря 2011 года, все его результаты в этот период были аннулированы.

Рекорд побед

По странам

На этапах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Швейцарии